Ponce hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Personas
 Ponce, obispo de Oviedo (España) desde el año 1025.
 Ponce II de Ampurias (m. 1154), conde de Ampurias.
 Ponce Giraldo de Cabrera (m. 1162), noble catalán, fundador del monasterio de Santa María de Moreruela.
 Ponce de Minerva (m. 1175), noble, alférez real y conde.
Ponce de León. Varias personas con este nombre.

Además
 Ponce, uno de los mayores municipios de Puerto Rico.
 Ponce, modalidad de juego en el dominó.